Akwasi (voornaam) - een jongensnaam uit Ghana en Ivoorkust
 Akwasi (artiest) - Nederlands rapper, acteur, en schrijver